Bastkulltjärn kan avse:
Bastkulltjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun
Bastkulltjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun